Prva liga Jugoslavije (1946/1947) było 19. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Franjo Wölfl, który w barwach drużyny Dinamo Zagrzeb strzelił 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Przypisy

Bibliografia 
 

1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1946 w Europie
1947 w Europie
Jugosławia w XX wieku